FEPASA pode referir-se a:

FEPASA, Ferrovia Paulista S.A. companhia ferroviária do Brasil
 Ferrocarril del Pacífico (Ferrovias do Pacífico), companhia ferroviária chilena
 Federação Portuguesa das Associações Avícolas, em Portugal
 Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Ferrovias do Paraguai S.A.), no Paraguai
 Frigorífico Entrerriano de Prudoctores Avícolas S.A. na Argentina

Desambiguações de siglas